Стража може бити:

 Стража, наоружана група људи у служби чувања лица и објеката
 Ноћна стража, ноћна стража
 Српска државна стража, Недићева полицијска јединица

или

 Стража (Вршац), насеље у општини Вршац, Јужнобанатски управни округ, Република Србија
 Стража (Лозница), насеље у граду Лозници, Република Србија
 Стража (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Стража (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија
 Стража (Липково), насеље у општини Куманово, Северна Македонија
 Општина Стража, општина у Долењској покрајини, Република Словенија
 Стража (Сребреник), насеље у општини Сребреник, Федерација БиХ
 Стража (Нетретић), насеље у општини Нетретић, Република Хрватска
 Стража (Жилина), насеље у округу Жилина, Жилински крај, Словачка
 Стража (Трговишка област), насеље у Бугарској

или

 Стража (качаничка), тврђава од Качаника
 Стража (милановачка), тврђава од Доњег Милановца 

или

 Стража (лист)
 Стража, лист из Новог Сада
 Телесна стража (филм)

Види још 
 Ноћна стража
 Стражар
 Стражарница